

Cinema 
 Don Juan Tenorio – cortometraggio del 1898 diretto da Salvador Toscano
 Don Juan Tenorio – cortometraggio del 1900 diretto da Salvador Toscano
 Don Juan Tenorio – cortometraggio del 1908 diretto da Ricardo de Baños e Alberto Marro
 Don Juan Tenorio – cortometraggio del 1909 diretto da Enrique Rosas
 Don Juan Tenorio – film del 1922 diretto da Ricardo de Baños
 Don Juan Tenorio – film del 1937 diretto da René Cardona
 Don Juan Tenorio – film del 1949 diretto da Luis César Amadori
 Don Juan Tenorio – film del 1952 diretto da Alejandro Perla

Teatro 
 Don Giovanni Tenorio (Don Juan Tenorio) – dramma di José Zorrilla del 1844
 Don Juan Tenorio –  celebre personaggio della letteratura e del teatro europei